LGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cochrane (Cile)
 lgr – codice ISO 639-3 della lingua lengo